Villa Claudia steht für:

 Villa Claudia in Radebeul, Kreis Meißen, Sachsen, siehe Villen Eduard-Bilz-Straße 31/33/35 (Radebeul) #Eduard-Bilz-Straße 33
 Villa Claudia (Feldkirch) in Feldkirch, Vorarlberg